Tosa kan avse:

Tosa - en hundras från Japan

Tosa, Kōchi - en stad i Kōchi prefektur, Japan
Tosa-chō, Kōchi - en kommun i Kōchi prefektur, Japan
Tosa (provins) - en historisk provins i Japan

Reiko Tosa - en japansk maratonlöpare